, album du groupe Camouflage, sorti en 1991 ;
 , album du groupe 10cc, sorti en 1992 ;
 , premier EP du groupe Stone Sour, sorti en 2015.